Hypnotize (System of a Down), een album van de Amerikaanse metalband System of a Down uit 2005
Hypnotize (The Notorious B.I.G.), en nummer van de Amerikaanse rapper The Notorious B.I.G. uit 1997